Ахард — многозначный термин.

 Ахард () — название реки Кубань в некоторых античных источниках (например, у Страбона).
 Ахард, Франц Карл (чаще Ашар) — немецкий химик французского происхождения.